Anelito Barontini – politico italiano
 Fabrizio Barontini – calciatore italiano
 Ilio Barontini – partigiano e politico italiano
 Piero Barontini – pittore italiano
 Roberto Barontini – politico italiano
 Simone Barontini - mezzofondista italiano